Эскарабахоса-де-Кабесас ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сеговия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 16,04 км². Население — 344 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Сеговии